Garrulax ngoclinhensis é uma espécie de ave da família Timaliidae.

É endémica do Vietname.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Garrulax
Aves do Vietname
Aves descritas em 1999